Paya Mabar (Tebingtinggi), een plaats in Indonesië
Paya Mabar (Stabat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing